Scott Walker (piosenkarz)
 Scott Walker (polityk)
 Scott Walker (reżyser)
 Scott Walker (piłkarz)
 Scott Walker (hokeista)